Jesinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Walther Jesinghaus (1887–1918), deutscher Turner
 Walter Jesinghaus (1871–1950), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Philosoph